Наталья Вячеславовна Алимжанова (урожд. Торшина) (род. 4 октября 1968 года) - казахстанская легкоатлетка.

Карьера 
Наталья начала заниматься лёгкой атлетикой у отца (Торшина Вячеслава Александровича) в Кемерово. Позже семья переехала в Джамбул – врачи порекомендовали маме сменить климат. Отец вместе с мамой тренировали Наталью до второго курса института. В Алма-Ате Наталья перешла к Любови Ивановне и Владимиру Ивановичу Никитенко. А в сборной Наташу тренировал Александр Дениско.

Двукратная чемпионка Азии, трёхкратный победитель Азиатских игр. Победитель Восточноазиатских игр и Афро-Азиатских игр. Многократный победитель международных турниров, национального чемпионата Казахстана. 

В 1993 году, выступая на чемпионате России завоевала бронзовую медаль. 

Участник Олимпиад 1996, 2000 и 2004 годов. 

Мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Обладатель действующего рекорда Казахстана в беге на 400 метров с барьерами.

Результаты

Тренерская карьера 
По окончании спортивной карьеры занимается тренерской работой. Её воспитанником является Виктор Лептиков.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Когда барьеры – не проблема

Бегуны на средние дистанции Казахстана
Бегуны с барьерами Казахстана
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике